Archimago puede referirse a: 

 Un rango entre los practicantes de la magia, Archimago.
 Un rango entre los magos del mundo fantástico de Memorias de Idhún, Archimago.

 El videojuego Archimago.